Ајдавил има више значења:
 Ајдавил (Индијана)
 Ајдавил (Орегон)
 Ајдавил (Пенсилванија)